TPA2 pode referir-se a:
 Televisão Pública de Angola 2, o segundo canal da Televisão Pública de Angola
 Televisión del Principado de Asturias 2, o segundo canal da Televisão do Principado das Astúrias
Desambiguações de artes